Castor steht für:

 lateinischer Name von Kastor, einer der Dioskuren, Söhne des Zeus
 Castor (Kerntechnik), Spezialbehälter zur Lagerung und zum Transport radioaktiver Stoffe
 Castor (Stern), zweithellster Stern im Sternbild Zwillinge
 lateinisch Castor (Biber)
 Castor (Gattung), die einzige rezente Gattung der Biber
 Castor (Berg), Gipfel in den Walliser Alpen
 Castor (Schiff, 1886), norwegisches Segelschiff 
 Castor (Schiff, 1896), deutsches Fahrgastschiff
 Castor (Schiff, 1939), Eisbrecher der deutschen Kriegsmarine, ab 1951 als Pereswet in sowjetischem Dienst
 Castor (Schiff, 1944), deutsches Minenräumboot, Indienststellung 1944 für die Kriegsmarine, 1956 für die Bundesmarine
 Castor (Schiff, 1977), 1977 gebauter Tanker, der im Dezember 2000 vor Marokko havarierte und dem von sieben Küstenstaaten ein Nothafen verweigert wurde
 Kosma Minin, russischer Eisbrecher, ab 1922 als Castor im Dienst
 Castor (Satellit), französischer Satellit
 Castor (Höhenforschungsrakete), Familie europäischer Höhenforschungsraketen, siehe auch Castor 4B
 Castor (Raketentriebwerk), Klasse amerikanischer Raketenmotoren
 Castor (A), argentinische Höhenforschungsrakete
 Castorrad, eine Lenkrolle
 eine österreichische Lokomotive, siehe KFNB – Donau bis Aetna
 Castor (Framework), Open-Source Java XML Data Binding Framework
 Castor (Janus), ein Krater auf dem Saturnmond Janus
 EU-Projekt zur Entwicklung emissionsfreier fossiler Kraftwerke, siehe CO2-Abscheidung und -Speicherung
 eine am Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof gezüchtete Rebsorte
 Castor (Chile), Wachboot der chilenischen Küstenwache (1968)
 Grube Castor, Erzgrube des bergischen Landes
 Walter Castor, ein Sternmotor der tschechischen Firma Walter Engines 

Orte:
 Castor (Alberta), eine Stadt in Alberta, Kanada
 Castor (Cambridgeshire), ein Dorf nahe Peterborough in Cambridgeshire, England
 alter Name von Caistor St. Edmund, in Norfolk, England
 Castor (Louisiana), im US-Bundesstaat Louisiana
 Castor-Nunatak, Insel vor der Ostküste Grahamlands auf der Antarktischen Halbinsel
 Castor Rock, Klippe vor der Südküste von Vindication Island, Südliche Sandwichinseln, Antarktis

Personen:
 Kastor, einen der Dioskuren (Söhne des Zeus)
 George A. Castor (1855–1906), US-amerikanischer Politiker
 Jimmy Castor (1940–2012), US-amerikanischer Musiker
 Kathy Castor (* 1966), US-amerikanische Politikerin
 Rainer Castor (1961–2015), deutscher Science-Fiction-Autor
 Robert Josef Castor (1892–1966), deutscher Priester und Geistlicher Rat
 Castor von Apt († 420) Bischof in Gallien
 Castor von Karden (* um 320; † um 400), christlicher Heiliger und Missionar an der Mosel

einen akademischen Beinamen:
 Castor I. (1668): Jeremias Rhetius (1631–1681), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Castor II. (1681): Johann Peter Albrecht (1647–1724), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Castor III. (1764): Georg Moltke (?–nach 1764), Graf auf Broegentoed (=Schloss Bregentved bei Haslev) und Mitglied der Leopoldina
 Antonius Castor (1731): Johann Heinrich von Spreckelsen (1691–1764), deutscher Jurist und Mitglied der Leopoldina
 Antonius Castor II. (1761): Johann Christoph von Dreyhaupt (1699–1768), deutscher Jurist, Historiker und Mitglied der Leopoldina

Künstlernamen:
 Artur Kaps (Künstlername in Spanien: Cástor; 1912–1974), österreichischer Theaterdirektor und Autor

Siehe auch:

 Kastor
 Kastor und Pollux